1926/27 was het 16de seizoen in de Oostenrijkse competitie, ingericht door de WFV (Wiener Fußballverband). De competitie stond enkel open voor clubs uit de hoofdstad Wenen en voorsteden daarvan. De hoogste klasse was de I. Liga, daaronder stond de II. Liga. In de andere deelstaten was de Landesliga de hoogste mogelijke speelklasse.

I. Liga 

Kampioenenploeg Admira:Friedrich Franzl - Anton Janda, Georg Vozi, Anton Artes – Rudolf Wostrak, Anton Koch, Karl Schott, Stern - Ignaz Siegl, Franz Runge, Johann Klima, Karl Stoiber, Anton Schall, Franz Fiala, Klima – Trainer: Hans Skolaut

(B) = bekerwinnaar, (K) = verdedigend kampioen

II. Liga 
International-AF was een fusie tussen SC International Wien en Wiener AF.

Landesliga 
 SC St. Pölten werd kampioen van Niederösterreich

Oostenrijks voetbalseizoen